А́мфора:

 Амфора — античный сосуд.
 Амфора (издательство) — петербургское издательство.